Уда́чне (до 1945 року — Ішунь-Есен-Бак; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.